Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet U19 2010 – 4. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 4 maja do 8 maja 2010 roku w Ołomuńcu, w Czechach. Brązowy medal przypadł reprezentacji Czech, która pokonała obrońcą tytułu Szwajcarię. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Finlandii.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2010 w unihokeju
2010 w Czechach
Sport w Ołomuńcu
Unihokej w Czechach